Philp ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Philp (* 1969), fidschianischer Regattasegler
 David Philp (* 1971), fidschianischer Regattasegler
 Chris Philp (* 1976), britischer Politiker der Konservativen Partei

 James George Philp (1816–1885), englischer Landschaftsmaler
 Ronny Philp (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Trevor Philp (* 1992), kanadischer Skirennläufer